aardbeiblaasmijnmot
 bramenblaasmijnmot
 elzenblaasmijnmot
 gerekte berkenblaasmijnmot
 gespleten eikenblaasmijnmot
 gewone eikenblaasmijnmot
 haagbeukblaasmijnmot
 lijsterbesblaasmijnmot
 oostelijke eikenblaasmijnmot
 ronde berkenblaasmijnmot
 rozenblaasmijnmot
 sleedoornblaasmijnmot
 zwartkopblaasmijnmot